Une poignée de cendre peut désigner :
 Une poignée de cendre (titre original: A Handful of Dust), roman britannique de Evelyn Waugh paru en 1934
 Une poignée de cendre, film de 1988 tiré du roman.